Joaquim José da Silva (Rio de Janeiro, fim do século XVIII - meados do século XIX), mais conhecido como Sapateiro Silva, foi um poeta satírico brasileiro.

Biografia 
Acredita-se que o poeta nasceu em 1775, no Rio de Janeiro, mas não há informações precisas sobre sua biografia. Sabe-se que exerceu a profissão de sapateiro, o que teria dado a ele o apelido por que ficou conhecido.

Literatura 
De sua obra poética, sobrevivem apenas 8 sonetos e 7 glosas. As suas décimas satíricas foram reunidas pela primeira vez por Januário da Cunha Barbosa, mas há poemas seus também no Florilégio da poesia brasileira (1850), editado por Francisco Adolfo de Varnhagen.

Ligações externas 
 Poemas de Sapateiro Silva
 Página da Unversidade de Campinas dedicada ao poeta

Poetas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro